Thomas Müller peut désigner :
 Thomas Müller (1958-), une personnalité politique suisse ;
 Thomas Müller (1961-), un skieur allemand ;
 Thomas Müller, astronome allemand ;
 Thomas Müller (1989-), un footballeur allemand.